Об'єкти NGC
Об'єкти PGC
Об'єкти ESO
Фенікс (сузір'я)
Галактики
Вересень 1834